

Entreprise 
 McAfee, société américaine éditrice de McAfee VirusScan, un logiciel antivirus.

Patronyme 
 Anndi McAfee, actrice américaine ;
 George McAfee, joueur de football américain ;
 John McAfee, fondateur de la société McAfee.

Lieu 
 McAfee Coliseum, stade anciennement sponsorisé par la société McAfee.

Voir aussi 
 McCafé, dont la prononciation française est proche de celle de McAfee.